МАЗ-257 — белорусский автобус среднего класса, производимый Минским автомобильным заводом в школьной и пригородной модификациях.

Характеристика 
Первоначально МАЗ-257 был разработан как школьный автобус для сельской местности (модификация МАЗ-257.S30). МАЗ-241 занял нишу городских школьных автобусов и оказался слишком дорогим, и для сельской местности был разработан новый автобус с использованием шасси среднетоннажного грузовика МАЗ-4371 (грузовое шасси для автобусов повышенной проходимости применялось на моделях МАЗ-106, МАЗ-131 и МАЗ-256). Автобус был рассчитан на перевозку 29 детей и 2 сопровождающих. По словам ведущего конструктора Александра Скакуна, проект был нацелен на создание безопасного, дешёвого, ремонтопригодного и комфортного автобуса с широким использованием отечественных комплектующих.

МАЗ-257.S30 был представлен в 2017 году.

Продажи автобуса пригородной модификации МАЗ-257030 начались весной 2019 года на Украине.

На автобусе устанавливается дизельный двигатель Cummins ISF 3.8s 5168, соответствующий экологическому стандарту Евро-5, и 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast Gear 6j70T.

Модификации

Примечания

Ссылки 
 МАЗ-257 на сайте завода
 Новый пригородный автобус МАЗ — каким он получился? Эксклюзивный обзор ABW.BY

Автобусы МАЗ
Автобусы на основе грузовых автомобилей